Gersoni steht für:
 Gersoniden, jüdische Druckerfamilie in Prag zu Beginn des 16. Jahrhunderts

Gersoni ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Gersoni (1884–1938), deutscher KPD-Funktionär und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus